Il SICVE (Sistema informativo per il controllo della velocità), detto anche Safety Tutor oppure semplicemente Tutor, è un sistema per la misurazione della velocità media dei veicoli introdotto in Italia nel 2004 inizialmente su alcuni tratti della rete di Autostrade per l'Italia e sue controllate. Oggi giorno lo si può trovare anche in varie arterie principali nei centri delle città come secanti, circonvallazioni, ecc.

Dal 2012 è attivo, su alcune strade statali di competenza dell'Anas, un sistema simile denominato Vergilius, il quale permette di misurare anche la velocità istantanea.

Storia 
I primi sistemi vennero inventati in Svizzera per l'esigenza di monitorare il traffico all'interno delle gallerie stradali: il computer rilevava le targhe delle auto in entrata per poi confrontarle con le targhe di quelle uscenti al fine di stabilire se vi fossero incidenti o auto ferme all'interno di esse, senza così dovere installare una fitta serie di telecamere all'interno e inoltre risparmiando notevolmente sui costi.
Il sistema evidenziò subito che vi era inoltre la possibilità di calcolare con estrema precisione la velocità media di ogni singolo veicolo, e quindi anche di sanzionare chi percorreva la galleria a velocità inappropriate.

A un anno dalla sua introduzione in Italia (avvenuta il 23 dicembre 2005), sono stati riscontrati importanti benefici nella riduzione dell'incidentalità (-22%). Nel primo anno di utilizzo, nei tratti in cui è installato il dispositivo il tasso di mortalità è diminuito del 50% e quello relativo ai feriti del 34%.Il 17 febbraio 2006 la società Craft srl di Greve in Chianti ha avviato una causa per contraffazione del proprio brevetto, per il controllo della velocità media dei veicoli su strade e autostrade, contro Autostrade per l'Italia SpA.

Nel 2014 il Tutor è installato sul 40% delle autostrade (per un totale di circa 2.500 km di strada).

Nel luglio 2012 è entrato in funzione un sistema quasi identico denominato Vergilius, per la misurazione della velocità media e istantanea sulle strade statale autostrade di competenza dell'Anas.

A causa dell'alto numero di sanzioni, i cui verbali vengono redatti non in maniera automatica, ma dal personale della polizia stradale, il sistema è effettivamente attivo nei vari tratti solo per poche ore al giorno (in media 4 o 5 su 24) per permettere la gestione di un numero comunque notevole di verbali.

Numerose sono state le contestazioni relative all'applicazione delle sanzioni originariamente stabilite per infrazioni rilevate con dispositivi idonei alla misurazione della velocità istantanea. In particolare, il giudice di pace di Viterbo, con sentenza n. 3641 del 15 ottobre 2008, ha annullato un verbale, stabilendo che non fossero decurtabili i punti dalla patente e non dovuta la sanzione pecuniaria, per difetto di precisazione normativa.

Il 10 aprile 2018 la Corte d'Appello di Roma ha condannato Autostrade per l'Italia alla rimozione totale del Tutor dalle strade di sua competenza per violazione di brevetto.

Il 25 luglio 2018 i Tutor vengono riaccesi, in via sperimentale, su 30 tratte autostradali equipaggiate con una nuova versione denominata SiCVE-PM, dove PM sta per "Plate Matching", una nuova tecnologia in grado di confrontare non la sola targa (cosa che violerebbe nuovamente il brevetto) ma l'intera immagine, confrontando anche tratti distintivi dell'autoveicolo che consentano di identificarlo in maniera univoca.

In questo modo il controllo di velocità media verrà gradualmente ri-esteso all'intera rete autostradale precedentemente coperta, con la sola modifica del software di gestione. Il 16 luglio 2019, la Corte di Cassazione ha giudicato infondati i motivi con cui la Corte d'Appello aveva disposto lo stop del vecchio sistema Tutor, e Autostrade per l'Italia ha quindi riattivato i dispositivi. 

Contestualmente, tornano anche in vigore i Vergilius con la stessa modalità del Tutor.

Caratteristiche e funzionamento 
Il Tutor è costituito a tutti gli effetti da una serie di postazioni simil-Autovelox (minimo 2), che collegate a un computer operano il calcolo della velocità media.
A differenza però del normale Autovelox, che misura solo la velocità istantanea dei veicoli al passaggio in un punto esatto della sezione stradale, il Tutor misura la velocità media di un veicolo che percorre un tratto di strada compreso tra due stazioni di rilevamento lontane anche diversi chilometri, in modo da fornire una misura attendibile e incontestabile per rilevare le infrazioni, senza penalizzare chi supera il limite di velocità per brevi tratti, ad esempio per un sorpasso.

Ove sia attivo un sistema Tutor (minimamente composto da una stazione di rilevazione detta 'entrata' e da una stazione detta 'uscita'), è possibile fare tre infrazioni che verranno intese come unica, il computer selezionerà la più grave e la invierà al comando di Polizia per la trascrizione.

Ogni tratto non coperto da Tutor annulla l'ipotesi di "stessa infrazione", quindi qualora l'eccesso di velocità perduri tanto a lungo da coprire più tratte sorvegliate da diversi sistemi di Tutor, potranno essere verbalizzate più di una infrazione per la loro ripetizione in comuni diversi fra loro.

In corrispondenza di ogni Tutor è installata un'apposita segnaletica di preavviso.

Copertura del territorio 
Sul sito di Autostrade per l'Italia è disponibile una mappa delle zone in cui è installato il Tutor, con relativo chilometraggio.

Note

Voci correlate 
 Autostrade per l'Italia S.p.A.
 Autovelox
 Pistola laser
 Sorpassometro
 Strada

Altri progetti 

Codice della strada
Sistemi di controllo velocità
Sicurezza veicoli